Тепливоды — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Тепливоды — деревня в Жемчужненском сельсовете Барановичского района Брестской области.
 Тепливоды — деревня в Подгорновском сельсовете Барановичского района Брестской области.